4H steht für:
 Polytyp 4H von Siliciumcarbid
 sehr hart, siehe Härtegrad (Bleistift)
 United Airways (IATA-Code), bangladeschische Fluggesellschaft
 Fly Linhas Aéreas (IATA-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 Bezeichnung für die vier niederländischen Ortschaften Hiaure, Hantum, Hantumerútbuorren und Hantumhuzen

4-H steht für:
 4-H

Siehe auch:
 H4

4H